Не́а-Филаде́лфия-Не́а-Халкидо́н () — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Центральные Афины в периферии Аттика. Население —  жителей по переписи 2011 года. Площадь общины — 3,65 квадратного километра. Плотность —  человека на квадратный километр. Административный центр — Неа-Филаделфия. Димархом на местных выборах в 2014 году избран Аристидис Василопулос ().

Община Филаделфия-Халкидон () создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Неа-Филаделфия и Неа-Халкидон. В 2017 году () община переименована в Неа-Филаделфия-Неа-Халкидон.

Административное деление 

Община (дим) Неа-Филаделфия-Неа-Халкидон делится на 2 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Центральные Афины